Märzenbecherwald steht für:
 Märzenbecherwald von Algersdorf, Kirchensittenbach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Märzenbecherwald bei Ettenstatt, Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Märzenbecherwald (Kreis Warendorf), Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen